Rīg Derāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Rīg-e Derāz, berg, Khorasan, 
 Rīg Derāz (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar